Ophites septentrionalis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Ophites septentrionalis Günther, 1875, synonyme de Dinodon septentrionalis (Günther, 1875)
Ophites septentrionalis Müller, 1887, synonyme de Lycodon capucinus Boie, 1827

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae